See Me (Melanie Blatt), een lied van Melanie Blatt
See Me (Ronnie Lane), een album van Ronnie Lane
See Me (korte film), een korte film uit 2020 
See Me, Feel Me, een lied van The Who